Un samouraï était un membre de la classe guerrière dans le Japon féodal. De plus, ce mot peut désigner :

Cinéma 
 Samouraï, un film japonais de Kihachi Okamoto, sorti en 1965 ;
 Le Samouraï, un film français de Jean-Pierre Melville, sorti en 1967 ;
 Samouraïs, un film français de Giordano Gederlini, sorti en 2002 ;

 Ghost dog : la voie du samouraï, film américain de Jim Jarmusch, sorti en 1999, inspiré du film de Jean-Pierre Melville de 1967 ;
 Le Dernier samouraï, film américain d'Edward Zwick, sorti en 2003.

Divers 
 une obligation samouraï, une obligation émise en dehors du Japon mais en yen et sur le marché japonais ;
 un « samouraï », un travailleur immigré en Nouvelle-Calédonie ;
 la sauce samouraï, une spécialité culinaire belge ;
 Samouraï Éditions, un ancien éditeur de mangas ;
 Samouraï, un album du chanteur Christophe.
 Samouraï, un roman de Fabcaro paru chez Gallimard en 2022.

Notes et références

Voir aussi 

 
Homonymie de titre